Plaats in Indonesië
 Kalimaro (Kedungjati), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Kalimaro (Gebang), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java